Чемпионат Польши по футболу 1934 — 8-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победителем чемпионата стал Рух.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Рух (Хожув)
 Вице-чемпион: Краковия (Краков)
 Вылет: Подгоже (Краков) и ФК 22-го пехотного полка (Седльце).

Турнирная таблица 

 Матч Гарбарния (Краков) — Лодзь не был проведен и в нём обеим командам засчитано поражение 0:3.
 Матчи Подгоже (Краков) — ФК 22-го пехотного полка (Седльце) (закончился со счётом 0:0) и ФК 22-го пехотного полка (Седльце) — Легия (Варшава) (1:1) были засчитаны как технические поражения 0:3 седельцского клуба. Клуб снят с продолжения соревнований и в оставшихся матчах ему засчитано поражение 0:3.
 Результат матча Погонь (Львов) — Висла (Краков) изменён с 1:0 на 3:0, так как защитник краковской команды Ферет демонстративно покинул поле на 85 минуте.
 Игра Лодзь — Варшавянка, закончившаяся со счётом 3:0 была переиграна. Новая игра закончилась со счётом 0:1.

Бомбардиры

Финальная часть переходного турнира

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1934
Польша
Спорт в Польше в 1934 году